Kriegshysterie bezeichnet:

 als kollektiven Ausnahmezustand eine Kriegseuphorie; siehe Hurra-Patriotismus.
 als individuelle Kriegsfolge ein Kriegstrauma.